Reyes steht für:
 Reyes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Reyes (Vorname), männlicher Vorname
 Reyes (Beni), Stadt im Departamento Beni, Bolivien
 Municipio Reyes, Landkreis in der Provinz José Ballivián, Departamento Beni, Bolivien
 Reyes Spit, schmale und kieslige Landzunge von Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

REYES ist eine Abkürzung für:
 REYES (Computergrafik) (Renders Everything You Ever Saw), Computergrafiksystem

Siehe auch:
 Ray
 Reys

Abkürzung